Tătărești ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Tătărești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

 in der Republik Moldau:
 Tătărești (Cahul), Gemeinde im Rajon Cahul
 Tătărești (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni